Месёй () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Месёй, Геза (род. 1967) — венгерский футболист.
 Месёй, Миклош (1921—2001) — венгерский поэт.
 Месёй, Кальман (род. 1941) — венгерский футболист.